

Persone 
Carlo Forti – ingegnere italiano
Chico Forti – velista e produttore televisivo italiano, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti
Francesco Forti – giurista e magistrato granducale
Giovanni Forti – giornalista italiano
Giuseppe Forti – astronomo italiano
Marco Forti – critico letterario italiano
Cesare Burali-Forti – matematico italiano
Paradosso di Burali-Forti

Altro 
Forti e Liberi – Società Ginnastica monzese
Forti Corse – scuderia italiana di Formula 1
Galleria d'arte moderna Palazzo Forti – museo di Verona
Forti di Genova – sistema difensivo della città di Genova